Drukker ist ein niederländischer Familienname.

Namensträger 
 Dow H. Drukker (1872–1963), niederländisch-amerikanischer Politiker
 Sam Drukker (* 1957), niederländischer Künstler

Familienname
Niederländischer Personenname